Die Hypostominae, im deutschen oft Schilderwelse genannt, sind die artenreichste Unterfamilie der Harnischwelse (Loricariidae). Sie kommen im gesamten nördlichen und mittleren Südamerika, auf Trinidad, in Panama und Costa Rica vor.

Merkmale 
Die Arten der Hypostominae besitzen eine typische Harnischwelsgestalt mit einem langgestreckten, abgeflachten Körper und einem flachen, mit einem unterständigen Saugmaul versehenen Kopf. Ihre Körperlänge reicht von wenigen Zentimetern bis zu Längen von über einem Meter. Autapomorphien, die die Unterfamilie diagnostizieren, sind der kräftige, im Querschnitt V-förmige Stachel am Beginn der Rückenflosse, sowie ein Mechanismus, diesen Flossenstachel in aufgerichteter Stellung zu blockieren. In jedem Kiefer sitzt eine Reihe zweispitziger oder löffelförmiger Zähne. Coracoid und Cleithrum, Elemente des Schultergürtels, sind nicht verbreitert, der Schwanzflossenstiel ist nur mäßig lang, annähernd zylindrisch und nur leicht abgeplattet.

Äußere Systematik 
Die systematische Stellung der Hypostominae innerhalb der Harnischwelse verdeutlicht folgendes Kladogramm:

Innere Systematik 

Innerhalb der Unterfamilie Hypostominae können acht Kladen unterschieden werden von denen zwei als Tribus beschrieben wurden:

 Chaetostoma-Klade
 Andeancistrus Lujan et al., 2015
 Chaetostoma Tschudi, 1846
 Cordylancistrus Isbrücker, 1980
 Dolichancistrus Isbrücker, 1980
 Leptoancistrus Meek & Hildebrand, 1916
 Transancistrus Lujan et al., 2015
 Yaluwak Lujan & Armbruster, 2019
 Tribus Ancistrini
 Ancistrus Kner, 1854
 Corymbophanes Eigenmann 1909
 Cryptancistrus Fisch-Muller et al., 2018
 Dekeyseria Rapp Py-Daniel, 1985
 Guyanancistrus Isbrücker 2001
 Hopliancistrus Isbrücker & Nijssen, 1989
 Lithoxancistrus Isbrücker, Nijssen & Cala, 1988
 Lasiancistrus Regan, 1904
 Neblinichthys Ferraris, Isbrücker & Nijssen, 1986
 Paulasquama Armbruster & Taphorn 2010
 Pseudolithoxus Isbrücker & Werner, 2001
 Soromonichthys Lujan & Armbruster 2011
 Pseudancistrus-Klade
 Pseudancistrus Bleeker, 1862
 Tribus Lithoxini Lujan, Armbruster, Lovejoy, 2018
 Avalithoxus Lujan, Armbruster, Lovejoy, 2018
 Exastilithoxus Isbrücker & Nijssen, 1979
 Lithoxus Eigenmann, 1910
 Paralithoxus
 Acanthicus-Klade
 Acanthicus Agassiz, 1829
 Leporacanthicus Isbrücker & Nijssen, 1989
 Megalancistrus Isbrücker, 1980
 Pseudancistrus Bleeker, 1862
 Hemiancistrus-Klade
 Baryancistrus Rapp Py-Daniel, 1989
 Hemiancistrus Bleeker, 1862
 Oligancistrus Rapp Py-Daniel, 1989
 Panaque Eigenmann & Eigenmann, 1889
 Parancistrus Bleeker, 1862
 Tribus Hypostomini
 Hypostomus Lacepède, 1803
 Pterygoplichthys Gill, 1858
 Peckoltia-Klade
 Aphanotorulus  Isbrücker & Nijssen, 1983
 Etsaputu Lujan & Armbruster, 2011
 Hypancistrus Isbrücker & Nijssen, 1991
 Isorineloricaria Isbrücker, 1980
 Micracanthicus Lujan & Armbruster, 2011
 Panaqolus Isbrücker & Schraml 2001.
 Peckoltia Miranda Ribeiro, 1912
 Peckoltichthys Miranda Ribeiro, 1912
 Scobinancistrus Isbrücker & Nijssen, 1989

Literatur 
 Axel Zarske: Hypostominae. In: Claus Schaefer, Torsten Schröer (Hrsg.): Das große Lexikon der Aquaristik. Eugen Ulmer, Stuttgart 2004, ISBN 3-8001-7497-9, S. 508.
 Ingo Seidel: Harnischweltzucht. Tetra Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-89745-139-1.
 Günther Sterba: Süsswasserfische der Welt. 2. Auflage. Urania, Leipzig/Jena/Berlin 1990, ISBN 3-332-00109-4.
 R. E. Reis, E. H. L. Pereira & J. W. Armbruster: Delturinae, a new loricariid catfish subfamily (Teleostei, Siluriformes), with revisions of Delturus and Hemipsilichthys. Zoological Journal of the Linnean Society, Volume 147, Issue 2, pages 277–299, June 2006 .

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Harnischwelse
Loricariidae